Лурдес Домінгес Ліно виграла титул, у фіналі перемігши чинну чемпіонку Флавію Пеннетту з рахунком 7–6(7–3), 6–4, таким чином взявши реванш за поразку попереднього року.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Copa Colsanitas Seguros Bolivar, одиночний розряд
2006